Le mot Planeur peut faire référence à différents engins.

Engins réels 
 Planeur, aérodyne dépourvu de moteur,
 Planeur hypersonique, véhicule de rentrée atmosphérique doté d'une portance aérodynamique,
 Planeur de Gimli, le surnom donné à l'avion qui s'est retrouvé à court de carburant à  d'altitude,
 Planeur de Colditz, un planeur fabriqué par des aviateurs prisonniers de guerre,
 Planeur sous-marin, appareil autonome de mesure en milieu aquatique.

Engins imaginaires 
 Planeur, plus petit vaisseau du jeu de la vie,
 Planeur de la mort, un vaisseau spatial imaginaire de la série télévisée Stargate SG-1.

Métier 
 Planeur en orfèvrerie qui travaille les métaux précieux ou les objets d'art en métal.

Voir aussi